Somebody to Love, a Jefferson Airplane dala, 1967
 Somebody to Love, a Queen dala, 1976
 Somebody to Love, Suzy Bogguss dala, 1998
 Somebody to Love, Leighton Meester dala, 2009
 Somebody to Love, Justin Bieber dala, 2010